Szczęśliwa karta (ang. Wild Card, znany również jako Zoe Busiek: Wild Card, 2003-2005) – amerykańsko-kanadyjski serial komediomo-dramatyczny stworzony przez Lynn Marie Latham i Bernarda Lechowicka.

Jego światowa premiera odbyła się 1 sierpnia 2003 roku na kanale Lifetime. Ostatni odcinek został wyemitowany 16 lipca 2005 roku. W Polsce serial nadawany był na kanale TVP1.

Opis fabuły 
Była krupierka z Los Angeles - Zoe Busiek po śmierci siostry w wypadku samochodowym musi zaopiekować się jej dziećmi: Taylor, Cliffem i Hannah. Kiedy firma ubezpieczeniowa odmawia odszkodowania Zoe, rozpoczyna karierę jako detektyw wraz z Danem i Sophią.

Obsada 
 Joely Fisher jako Zoe Busiek
 Chris Potter jako Dan Lennox
 Rae Dawn Chong jako Sophia Mason (I seria)
 Bronson Picket jako Marcos Molares (I seria)
 Loretta Devine jako M. (Matilda) Pearl McGuire (II seria)
 Jamie Johnston jako Clifford "Cliff" Woodall
 Vikki Krinsky jako Taylor Woodall
 Aislinn Paul jako Hannah Woodall

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Programy telewizji Lifetime